USS Yankee je ime plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Yankee (1861) 
 USS Yankee (1892)

Yankee